Tenisový turnaj ATP Grand Prix Hassan II 2010 se konal ve dnech 5. - 11. dubna v marocké Casablance venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První 4 nasazení hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
  Oficiální stránka turnaje

Grand Prix Hassan II
ATP World Tour 2010
Sport v Maroku v roce 2010